Шелленбергер, Оливер (1860—1898) — американский изобретатель, инженер и предприниматель
 Шелленбергер, Эштон (1862—1938) — американский политик, член Палаты представителей, 15-й губернатор Небраски